Le génie civil désigne l'art de la construction en général ;

 Génie civil est le neuvième album de la série de bande dessinée Léonard.